El Gran Premio de España de Motociclismo de 2013 fue la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 3 al 5 de mayo de 2013 en el Circuito Permanente de Jerez, situado en la ciudad andaluza de Jerez de la Frontera, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Dani Pedrosa, seguido de Marc Márquez y Jorge Lorenzo. Esteve Rabat fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Scott Redding y Pol Espargaró. La carrera de Moto3 fue ganada por Maverick Viñales, Luis Salom fue segundo y Jonas Folger tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3 
La carrera fue parada debido a un accidente con Alan Techer. Los resultados finales fueron tomadas al final de la vuelta 15 de las 23 vueltas programadas y se otorgaron puntos completos.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 6 de mayo de 2013.

Gran Premio de España de Motociclismo
España
Deporte en España en 2013